Gennadiy Ivanovich Kovalev (en russe : Геннадий Иванович Ковалёв), né le  dans l'oblast de Tchita, est un biathlète soviétique.

Biographie
Aux Championnats du monde 1973, il est médaillé d'argent sur l'individuel derrière son compatriote Alexandre Tikhonov. Sur le relais, avec Tikhonov, Safin et Kolmakov, il remporte la médaille d'or.

Il est aussi deux fois champion d'URSS en 1972 et 1975.

Il est directeur d'une école de biathlon pour les jeunes dans sa région natale.

Palmarès

Championnats du monde 
 Mondiaux 1973 à Lake Placid :
  Médaille d'or en relais.
  Médaille d'argent à l'individuel.

Références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1945
Naissance en RSFS de Russie
Biathlète soviétique
Champion du monde de biathlon